«Integral» — песня английской поп-группы Pet Shop Boys. Это четвёртый сингл с альбома «Fundamental». Вышел в свет 8 октября 2007. Сингл доступен только для скачивания, а два ремикса на «Integral» были промоверсией к сборнику ремиксов «Disco Four».

Список композиций 
Download package:
 «Integral» (PSB Perfect Immaculate 7" Mix)
 «Integral» (Dave Spoon Mix)
 «Integral» (Video)

Official Mixes:
 «Integral» (PSB Perfect Immaculate Mix)
 «Integral» (PSB Perfect Immaculate 7" Mix)
 «Integral» (Dave Spoon Mix)
 «Integral» (Dave Spoon Dub)
 «Integral» (Cube Live Version)
 «Integral» (Video)

Высшие позиции в чартах 
 Великобритания — 197 место.

Источники 
 psb-discography.com

Песни Pet Shop Boys
Песни, написанные Нилом Теннантом
Песни, написанные Крисом Лоу